Спурџен има више значења:
 Спурџен (Тенеси)
 Спурџен (Индијана)